Blanc comme neige (1931), een film uit 1931
Blanc comme neige (1948), een film uit 1948
Blanc comme neige (2010), een film uit 2010